Castles ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Castles (1880–1951), australische Sängerin
 Dolly Castles (1884–1971), australische Opernsängerin (Sopran)
 Eileen Castles (1886–1970), australische Opernsängerin (Sopran)
 Jhey Castles (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Neil Castles (1934–2022), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Stephen Castles (1944–2022), britisch-australischer Soziologe und Migrationsforscher

Siehe auch:
 Crystal Castles
 Castle